Há várias artérias urbanas portuguesas intituladas Avenida da República, nomeadamente:

Avenida da República (Lisboa) em Lisboa;
Avenida da República (Matosinhos) em Matosinhos;
Avenida da República (Vila Nova de Gaia) em Vila Nova de Gaia.

Desambiguação